Филип -{III}- (; Мадрид, 14. април 1578 — Мадрид, 31. март 1621) је био краљ Шпаније и краљ Португалије, где је владао као Филип -{II}-.

Рођен је као син краља Филипа -{II}- и његове супруге Ане, која је била ћерка сестре Филипа -{II}-, Филип III је такође у историји остао познат под својим надимком Побожни. Његова супруга, Маргарита Аустријска, ћерка Карла II Штајерског, родила је петоро деце. Један од синова, Филип -{IV}-, наследио је Филипа -{III}- након његове смрти 31. марта 1621. године. Једна од ћерки Ана од Аустрије (1601—1666) удата је за француског краља Луја XIII, а друга Марија Ана (1606—1646) удата за Фердинанда III Хабзбуршког.

Његова владавина представљала је почетак декаденције шпанског царства које су до врхунца моћи довели Карло V и Филип II.

Филип је био пре свега љубитељ театра и лова, и као такав није се много интересовао за државничке послове, те је бригу о томе предао у руке војводи од Лерме, који је опет, државничке обавезе пренео на свог потчињрног, Родрига Каледерона. Под утицајем војводе од Лерме, шпански двор се привремено преселио у Ваљадолид 1601. године, да би се у Мадрид вратио 1606. године.

За време Филипове владавине настављена су протеривања шпанских муслимана у Тунис и Мароко. Године 1609. 300.000 муслимана је било приморано напустити Шпанију.

Филип -{III}- је искористио прилику да потпише мировни споразум са новим енглеским краљем, Џејмсом -{I}-, и оконча рат са Енглеском који су започели његов отац и Јаковљева претходница, Елизабета -{I}-. Рат је црпео новац и Енглеске и Шпаније још од 1585. године, а окончан је Лондонским споразумом у августу 1604. године.

Филип је након смрти француског краља Анрија -{IV}- окончао још један рат - са Француском, и пружио помоћ Анријевој удовици, краљици Марији Медичи у борби против француских протестаната. Године 1615. уредио је брак између свог сина и Маријине кћерке Елизабете, те брак између своје кћерке Ане и Маријиног сина Луја -{XIII}-.

Умро је у Мадриду 31. марта 1621. године.

Породично стабло

Литература 
 Allen, Paul C. Felipe III y la Pax Hispánica, 1598-1621 : el fracaso de la gran estrategia. Madrid : Alianza, D.L.

Спољашње везе 

 Felipe III en Cervantesvirtual con enlaces

Рођени 1578.
Умрли 1621.
Шпански владари
Краљеви Португалије
Принц од Астурије
Бургундске војводе
Мадриђани